Константін Бранкузі (1876—1957) — румунський і французький скульптор, один із засновників абстрактної скульптури.
 6429 Бранкузі, 6429 Бранкузі́ (рум. 6429 Brâncuși) — астероїд головного поясу.